DJR steht für:
 Deutsche Jugend aus Russland
 Der junge Rechtsgelehrte
 Deutscher Jugendbund in Rumänien
 den IATA-Code des Flughafens Dajarra in Queensland, Australien
 Deutsch-Japanischer Kooperationsrat für Hochtechnologie und Umwelttechnik, siehe Heinz Riesenhuber

djr steht für:
 Djambarrpuyngu (ISO-639-3-Code), Einzelsprache innerhalb des Dhuwal-Dialektkontinuums mehrerer Sprachvarietäten innerhalb der Yolŋu-Sprachen (Macro-Pama–Nyungan-Sprachfamilie innerhalb der Australischen Sprachen) im Norden von Northern Territory, Australien

DJR